Подводные лодки типа RO-100 (), также известные как тип «KS» — серия японских дизель-электрических подводных лодок периода Второй мировой войны. Предназначались для выполнения задач береговой обороны и отличались сокращённой дальностью и автономностью плавания. Всего с 1941 по 1944 год было построено 18 подводных лодок этого типа; планировалось построить ещё 9, но их строительство было отменено, не успев начаться. Подводные лодки типа RO-100 активно использовались в боях на Тихоокеанском ТВД и все погибли в боях в 1943—1945 годах.

Представители

Литература 
 

100